El apodo «Black Moses» (en inglés Moisés negro) puede referirse a:

 San Moisés el Moro, también llamado «Moisés el negro» y «el etíope», mártir cristiano del siglo V.
 Harriet Tubman, luchadora por la libertad de los afroamericanos y espía durante la Guerra Civil Estadounidense, conocida en algunos ámbitos como «Black Moses».
Black Moses, álbum de Isaac Hayes.